Лос Коломитос има више значења:

 Лос Коломитос (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Коломитос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Коломитос (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику